The Rejuvenation of Aunt Mary – film del 1916 diretto da Edward Dillon
 The Rejuvenation of Aunt Mary – film del 1927 diretto da Erle C. Kenton